Out of Line Music — немецкий звукозаписывающий лейбл, который выпускает различные музыкальные стили, включая электро, EBM, синти-поп.

Группы

Дискография

Ссылки 
 Официальный сайт Out of Line Music
  Out of Line на Discogs

 Официальный дистрибьютор Out Of Line Music в России
Лейблы звукозаписи Германии